Inspektor Gadżet – postać fikcyjna
 Inspektor Gadżet – serial animowany z 1983
 Inspektor Gadżet – serial animowany z 2015
 Inspektor Gadżet – film z 1999
 Inspektor Gadżet 2 – film z 2002